Исаба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Ронкаль. Занимает площадь 147,41 км². Население — 487 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 94 км.

Города-побратимы 
  Арамиц (Франция, с 1977)
  Арет (Франция, с 1977)

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de estadística de Navarra
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra
 Página web de Isaba

Муниципалитеты Наварры